Эпизоды телевизионного научно-фантастического сериала «Орвилл» () выходящего на телеканале Fox с 10 сентября 2017.

Сезоны

Сезон 1 (2017)

Сезон 2 (2018—2019) 
2 ноября 2017 телеканал Fox продлил сериал на второй сезон.
Изначально планировалось, что шоу будет состоять из 13 серий, но после продления на второй сезон было решено делать сезоны по 12 серий, и уже снятая 13-я серия 1 сезона «Джа’лоджа» стала первой серией второго сезона.

Сезон 3 (2022) 
</onlyinclude>

Новелла 
Первоначально планировалось, что третий сезон будет состоять из одиннадцати эпизодов, однако один из эпизодов так не был снят из-за ограничений на перемещение связанных с пандемией. Не снятый эпизод названный «Сочувствие к дьяволу» (Sympathy for the Devil), был адаптирован как новелла, написанная Макфарлейном. Действие происходит между эпизодами «Полночный синий» (Midnight Blue) и «Домино» (Domino). Аудиокнигу озвучивает приглашенная звезда Брюс Бокслейтнер. Новелла была опубликованна 19 июля 2022 года.

</onlyinclude>

Примечания 

Орвилл